Boston College puede hacer referencia a: 

 Boston College, universidad privada estadounidense.
 Boston College Eagles, nombre de los equipos deportivos del Boston College.
 Boston College, estación del Metro de Boston.
 Boston College, una red de establecimientos educacionales chilenos:
 Club Deportivo Boston College, club de básquetbol chileno, perteneciente a la red de establecimientos anteriores.
 Club Deportivo Boston College, club de fútbol femenino chileno, perteneciente a la red de establecimientos anteriores.
 Gimnasio Boston College, recinto deportivo multipropósito chileno, del Club Deportivo Boston College.